Principia (do latim: princípios) é comumente referido a obra de Isaac Newton, Princípios matemáticos da filosofia natural (latim: Philosophiae naturalis principia mathematica).

Principia também pode ser referido a:

2653 Principia, um asteroide nomeado em homenagem a obra de Newton
Principia mathematica, uma obra de Bertrand Russell e de Alfred North Whitehead